Лагуна Чика има више значења:

 Лагуна Чика (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Чика (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Чика, Ла Лагунита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лагуна Чика, Пуебло Нуево (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Чика (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику